Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Nana Miyagi e Suzanna Wibowo che hanno battuto in finale Rika Hiraki e Akemi Nishiya 6–1, 6–4.

Teste di serie 

Assente
 Louise Field /  Alysia May (semifinali)

 Karin Kschwendt /  Marianne Werdel (primo turno)
 Yayuk Basuki /  Kristine Kunce (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1991